San Martín Caballero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Martín Caballero, Oaxaca, San José Tenango, 
 San Martín Caballero, Chiapas, Pantelhó, 

Robotskapade Mexikoförgreningar